Lhotzky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lhotzky (1959–2016), österreichischer Theaterschauspieler
 Bernd Lhotzky (* 1970), deutscher Jazz-Pianist
 Heinrich Lhotzky (1859–1930), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Lhotsky